Antoine d'Orléans-Bragance :
 Antoine d'Orléans-Bragance (1881-1918)
 Antoine d'Orléans-Bragance (1950)